Тонконог:

 Тонконог — род многолетних трав с узколинейными листовыми пластинками, около 80 видов. 
 Тонконог, Иван Власович (1915—1944) — Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Гвардии старший сержант.